Sympodiella är ett släkte av svampar. Sympodiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sympodiella